Overture est un terme anglais signifiant Ouverture. Il peut faire référence à :

Entreprises 
 Overture Films, une société de production et de distribution cinématographique ;
 Overture Services, une entreprise du secteur du web, appartenant à Yahoo! ;
 Overture Networks, une entreprise de télécommunications ;

Musique 
 Overture, un titre de Def Leppard sur l'album On Through the Night ;
 Overture, du groupe britannique The Who ;
 Overture, un titre de Patrick Wolf sur l'album The Magic Position ;

Jeux vidéo 
 Penumbra: Overture, un jeu vidéo de type survival horror sorti en 2007 ;
 Overture, jeu vidéo de type roguelike sorti en 2015.